I.F.K. (Insect Flyin Killa) (от  — «Летающий убийца насекомых») — музыкальный коллектив из России, игравший в жанре альтернативный рок.

История 
Коллектив был образован в 1994 году, в Москве.

Наличие двух вокалистов и двух басистов стало яркой особенностью группы.

Известность пришла после первых же концертов, во многом благодаря имиджу. Буквально через полгода образования и двух месяцев после дебюта коллектив выигрывает первый конкурс «Rap Music fest`94». В то же время газета New Hot Rock так описала молодую группу: «Сугубо концертное рубилово, на концерте, однако, производящее неотразимое впечатление на достаточно широкую публику. Однако, кроме шоу, говорить тут совсем не о чём — ни музыки, как таковой, ни текстов, как таковых». 

Впервые группа такого формата, с подачи Костаса Хиониди, участвовала в культовой «Программе „А“».

Клип на песню «Я живу в Москве», написанную в соавторстве с группой «Ва-Банкъ», получил приз на Международном фестивале видеоклипов во Франции.

Стали хэдлайнерами первого фестиваля «Учитесь Плавать» при поддержке радио Maximum.

Десять лет подряд принимали участие в ежегодных музыкальных фестивалях «Мегахаус» в Лужниках, трижды попадали в тройку лучших альтернативных групп года по версии издани«МК».

В клипе «Небо» снялась известная VJ MTV Тутта Ларсен.

В 1998 году принимают участие в родном из крупнейших российских рок-фестивалей Maxidrom.

В 2000 году был написан прогрессивный гимн «Нам Важно Всё» (ремейк сингла Faith No More, We Care A Lot с их прямого одобрения) — это стало заглавной песней первого фестиваля «Нашествие».

IFK открывали московские концерты таких грандов, как Motorhead, Rage Against The Machine, Clawfinger, Вiohazard, Soulfly и Rammstein (после чего родился видеоклип «Антиромантика» с их участием.)

В 1999 году группа выступила на первой MTV Party на Красной площади на разогреве у Red Hot Chili Peppers, выступление собрало более 300 000 человек. В этом же году скандально выступают в качестве хэдлайнеров Adidas Streetball Challenge, где их уводят со сцены из-за мата.

Совместный проект с диджеем Грувом — Groove F.K. Выступают перед Clawfinger в Москве и едут в Испанию на знаменитый open-air «Satisfaction», где выступают вместе со звёздами стиля drum`n`bass: Fluke, 4Hero, Roni Size, etc. Галс (гитарист, автор) и P.J. (drums, продюсирование).

Помогают как приглашённые музыканты группе t.A.T.u по всему миру, включая «Евровидение», выступая на стадионах Германии, Японии (42 000 чел в день) и других стран, завершая этот тур в СКК в Санкт-Петербурге (22 000 чел) с полным аншлагом и благотворительным концертом в поддержку детей Беслана во МХАТе.

В ноябре 2014 участвовали в сплит-концерте вместе с культовой американской группой Hed P.E.

В ночь на 20 июня 2021 года от последствий коронавируса скончался один из основателей команды Максим Галстьян. 

В августе 2022 года второй студийный альбом группы "Абсолют" был выпущен на виниле ограниченным тиражом. 

10 января 2023 года коллектив заявил о завершении своей творческой деятельности.

Состав 
 Игорь «Чика Ди» Малашкевич — вокал, клавиши
 Роман «Шум» Шугаев — вокал
 Данила Яковлев — барабаны

Временная шкала

Дискография

Студийные альбомы 
 1996 — Mosquito Man
 1998 — Абсолют
 2000 — Жизнь радикала
 2004 — 2004
 2007 — Docta Живаго

Примечания

Литература 
 
 

Группы альтернативного рока России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1994 году
Исполнители лейбла «Никитин»
Музыкальные коллективы Москвы
Группы альтернативного метала России
Музыкальные коллективы по алфавиту